In 1963 werd de 24ste editie van de Pervaja Liga gespeeld, de tweede hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. In deze tijd heette de competitie nog Tweede Groep A.  De competitie werd gespeeld van 21 april tot 10 november. Sjinnik Jaroslavl werd kampioen.

Tsjajka Gorki fuseerde met Raketa Gorki tot Volga Gorki. Spartak Krasnodar werd Koeban Krasnodar en SKA Lvov werd vervangen in de competitie door Karpaty Lvov.

Eindstand 

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Kampioen

Zie ook
 Sovjet Top Liga 1963

Externe link
 RSSSF

Pervaja Liga
Competitievoetbal 1962/63